Die Liste der höchsten Gebäude in Kuala Lumpur listet alle Gebäude Kuala Lumpurs mit einer Höhe von mindestens 200 Metern auf. Angegeben werden auch Gebäude die sich derzeit im Bau befinden.

Beschreibung 

Dank eines anhaltenden Wirtschaftsbooms und stetigem Bevölkerungswachstum hat die Hauptstadt Malaysias in den letzten Jahrzehnten eine starke Bauaktivität verzeichnen können und immer neue Wolkenkratzer wurden in der Stadt errichtet. Das erste Gebäude über 200 Meter Höhe war der Menara Maybank, der im Jahre 1988 fertiggestellt wurde. 10 Jahre später wurde das zur damaligen Zeit höchste Gebäude der Welt eröffnet, die Petronas Towers mit einer Höhe von 451,9 Meter. Diese sind gemeinsam mit dem The Exchange 106, der sich im Rohbau befindet und 2019 eingeweiht werden wird, weiterhin die höchsten Gebäude der Stadt. Derzeit befindet sich das PNB 118 im Bau, was mit einer Höhe von 644 Meter bei seiner geplanten Fertigstellung 2021 zum höchsten Gebäude der Stadt aufsteigen wird.

Liste 
Nur Gebäude die fertiggestellt sind oder sich im Rohbau befinden sind mit einer Rangnummer versehen.

Einzelnachweise 

Kuala
!